

Geografia
Regno Unito
Wicken – villaggio e parrocchia civile del Cambridgeshire, Inghilterra
Wicken – villaggio e parrocchia civile del Northamptonshire, Inghilterra
 Wicken Bonhunt – villaggio e parrocchia civile dell'Essex, Inghilterra